Alessandro Calegari (1699-1765), sculpteur italien
 Antonio Calegari (1699-1777), sculpteur italien ;
 Renzo Calegari (1933-2017), dessinateur italien de bande dessinée ;
 Bruno Calegari (1975-), footballeur français ;
 Lucas Felipe Calegari (2002-), footballeur brésilien.

Voir aussi